Anna Brownell Jameson (1794-1860), écrivain et féministe britannique ;
 Franklin Brownell (1857-1946), peintre actif au Canada ;
 Frederick G. Brownell (1940-2019), peintre héraldiste d'Afrique du Sud ;
 Herbert Brownell Junior (1904-1996), juriste et homme politique américain ;
 Kady Brownell (1842-1915), vivandière américaine.
 Timothy Brownell né en 1997, joueur de squash américain.

 Brownell (Kansas)